Ел Тепетате има више значења:

 Ел Тепетате (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тепетате (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тепетате (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тепетате (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тепетате (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тепетате (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепетате (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепетате (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепетате (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепетате (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепетате (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепетате (Тијера Бланка, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тепетате (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепетате (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тепетате (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепетате (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепетате (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепетате (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепетате (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепетате (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепетате (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепетате (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепетате (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тепетате (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тепетате (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тепетате (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тепетате (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепетате (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тепетате (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепетате (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепетате (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепетате (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепетате (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепетате (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тепетате (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тепетате (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тепетате (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тепетате (Тијера Бланка, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тепетате (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепетате (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепетате (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепетате (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тепетате (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику